Jan Svensson kan syfta på:

Jan Svensson (född 1950), musiker med artistnamnet Harpo
Janne Svensson (född 1965), tidigare fotbollsspelare i bland annat IFK Norrköping
Jan Svensson (företagsledare), tidigare CEO och koncernchef för Investment AB Latour, styrelseordförande för Securitas
Jan "Lillen" Svensson, tidigare fotbollsspelare i Djurgårdens IF och Hammarby IF
Jan Svensson (språkvetare) (född 1950), professor i nordiska språk